El Condado de Fulton es el nombre asignado a ocho condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Fulton (Arkansas)
 Condado de Fulton (Georgia)
 Condado de Fulton (Illinois)
 Condado de Fulton (Indiana)
 Condado de Fulton (Kentucky)
 Condado de Fulton (Nueva York)
 Condado de Fulton (Ohio)
 Condado de Fulton (Pensilvania)